Christianstadt è il nome delle seguenti località:
 Christianstadt (oggi Krzystkowice) – frazione della città polacca di Nowogród Bobrzański
 Christianstadt (oggi Kristiánov) – quartiere della città ceca di Liberec
 Christianstadt – esonimo tedesco della città svedese di Kristianstad